

Нова — село, Молодечненський район, Мінська область

Нова — річка в Кіровській області, притока Чепци
 Нова — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Нова — присілок, Єласівське сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Нова — присілок, Троїцько-Посадське сільське поселення, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Нова — присілок, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Нова — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Нова — село, Можайський міський округ, Московська область
 Нова — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Нова — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Нова — присілок, Чишминський район, Башкортостан

Нова — село, Талалаївський район, Чернігівська область

Див. також 
 Нове
 Новий